Vierhausen ist der Name folgender Orte:

 Vierhausen (Ense), Ortsteil der Gemeinde Ense im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen
 Vierhausen (Lilienthal), Ortsteil der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz in Niedersachsen
 Vierhausen (Lüchow), Wohnplatz der Stadt Lüchow (Wendland) im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Vierhausen (Misselwarden), Ortsteil der Gemeinde Misselwarden im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Vierhausen (Rüting), Ortsteil der Gemeinde Rüting im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Vierhausen (Gemeinde St. Georgen) Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Grieskirchen im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich

Siehe auch:
 Vierhaus
 Vierhäuschen